Ramljane je lahko:
 Ramljane, Vodice (Hrvaška)
 Ramljane, Muć (Hrvaška)